Скугрић Доњи може бити:

 Скугрић Доњи (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ
 Скугрић Доњи (Модрича), насељено мјесто у општини Модрича, Република Српска, БиХ